Die Liste der Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2019 enthält alle Spieler, die für die Nationalliga A 2019 im Schach gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften durften maximal 20 Spieler melden, mit Ausnahme des SK Solothurn, der nur 17 Spieler meldete, schöpften alle das Kontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während die SG Riehen mit 11 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei Cercle d'échecs de Nyon 17 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 122 Spieler zum Einsatz, von denen 33 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler war Christian Bauer (SG Zürich) mit 8 Punkten aus 9 Partien. Je 7,5 Punkte erreichten Quentin Burri (Genève) und Ioannis Georgiadis (Riehen), von diesen spielte Georgiadis 8 Partien, Burri 9. Mit Richard Gerber (Genève), Sebastian Schmidt-Schäffer (Riehen), Aleksandar Rusew, Enrique Almada (beide Luzern), Christian Wagner (SK Réti Zürich) und Martin Schweighoffer (Winterthur) erreichten sechs Spieler 100 %, von diesen spielte Gerber vier Partien, Rusew und Schweighoffer je zwei, Schmidt-Schäffer, Almada und Wagner je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2019); GM = Grossmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Grossmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2019); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die Führungszahl eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäss Eloliste vom März 2019; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, IND = Indien, IRI = Iran, KOS = Kosovo, NED = Niederlande, POR = Portugal, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Club d’Echecs de Genève

SG Riehen

Schachklub Luzern

SG Zürich

Schachklub Réti Zürich

SG Winterthur

SV Wollishofen

Echallens Chess Club

SK Solothurn

Cercle d'échecs de Nyon

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Spielerlisten Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2019 (PDF; 310 KB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Nationalliga A (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2019